Mordkommission steht für:

 Mordkommission, eine polizeiliche Organisationseinheit der Kriminalpolizei
 Mordkommission (Fernsehserie, 1973), deutsche Fernsehserie von 1973 bis 1975
 Mordkommission (Fernsehserie, 1998), deutsche Fernsehserie von 1998 bis 2000
 Mordkommission Berlin 1, deutscher Fernsehfilm von 2015
 Mordkommission Istanbul, deutsche Fernsehserie (seit 2008)